Een oculus, betekent in het Latijn oog, en verwijst meestal naar de cirkelvormige opening in een koepel of muur. Occulus of Oculus kan ook verwijzen naar:

Oculus (film), een Amerikaanse film uit 2013
Het World Trade Center Transportation Hub, dat ook wel wordt aangeduid met Oculus na de opening in 2016
Occulus, een supershurk uit de verhalen van Marvel Comics
Oculus VR, een bedrijf gespecialiseerd in Virtual Reality
Oculus Rift, een VR-bril van het bovengenoemde bedrijf
Zie ook
Oog
Oculair
Occult